Le séisme de Riobamba est un séisme qui a touché l'Audience royale de Quito, actuel Équateur, le . Faisant plusieurs milliers de morts, il entraîne la destruction complète de la ville de Riobamba qui est reconstruite sur un nouveau site à quelques kilomètres des ruines.

Riobamba
Riobamba
1979 Riobamba
Vice-royauté de Nouvelle-Grenade
Real audiencia de Quito
1797 aux Amériques
Février 1797